Iwamoto steht für:
 Iwamotochō, offiziell Kanda-Iwamotochō, einen Stadtteil (-chō) des Tokioter Bezirks Chiyoda in der japanischen Präfektur Tokio
 Iwamotomachi, einen Ortsteil (-machi) der Stadt Numata in der japanischen Präfektur Gunma
 Iwamoto (Klan), eine japanische Adelsfamilie

Iwamoto ist der Familienname folgender Personen:
 Aya Iwamoto (* 1973), japanische Übersetzerin
 Hironari Iwamoto (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Kaoru Iwamoto (1902–1999), japanischer Go-Spieler
 Kazuki Iwamoto (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazuma Iwamoto (* 1988), japanischer Eishockeyspieler
 Iwamoto Ki (1879–1944), japanischer Beamter, Gouverneur von Okinawa
 Luna Iwamoto (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Masamitsu Iwamoto (* 1929), japanischer Politiker, Abgeordneter
 Masayuki Iwamoto (* 1954), japanischer Amateurastronom
 Iwamoto Nobuyuki (1895–1963), japanischer Politiker, Abgeordneter und Minister
 Ryūolivier Iwamoto (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Shō Iwamoto (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Sōta Iwamoto (* 1940), japanischer Politiker, Abgeordneter
 Teruo Iwamoto (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Tsukasa Iwamoto (* 1964), japanischer Politiker, Abgeordneter
 Iwamoto Tetsuzō (1916–1955), japanischer Marineflieger des Zweiten Weltkriegs
 Iwamoto Yoshiharu (1863–1942), japanischer Journalist, Literaturkritiker und Erzieher
 Iwamoto Yoshiyuki (1912–2008), japanischer Baseballspieler, -trainer und Mitglied der Hall of Fame
 Yuki Iwamoto (* 1964), japanischer Schauspieler, Hörspielsprecher und Simultanübersetzer